

Arte 
 Maestro della Virgo inter Virgines – pittore olandese anonimo attivo fra il 1470 e il 1500

Astronomia 
 Virgo – nome latino della costellazione della Vergine
 Virgo Cluster – è l'ammasso di galassie più vicino abbastanza ricco
 Galassia Virgo A – galassia nella costellazione della Vergine, nota anche come M 87
 VIRGO – rilevatore di onde gravitazionali

Musica 
 Virgo – gruppo musicale tedesco di genere rock progressivo
 Virgo – album dei Virgo del 2001

Personaggi immaginari 
 Virgo – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Vergine (Virgo) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Religione 
 Virgo Fidelis – appellativo di Maria, madre di Gesù
 Virgo Flos Carmeli – società clericale di diritto pontificio
 Cappella Virgo Potens – luogo di culto del comune di Sassello

Storia 
 Aqua Virgo – sesto acquedotto romano

Zoologia 
 Grus virgo – Damigella di Numidia, uccello dei Gruiformi
 Calopteryx virgo – insetto dall'elegante livrea del sottordine dei Zigotteri

Pagine correlate 

 Vergine